Калитеевские — русский дворянский род.

Родоначальником считается воевода XVI века Иван Калит из Новгород-Северска, однако род имеет более древние корни. Владения дворян Калитеевских первоначально находились в Новгород-Северской земле, позднее их поместья располагались в основном в Устюженском уезде Новгородской губернии. Родовое поместье располагалось в сельце Попово близ села Любегощь (ныне в Весьегонском районе Тверской области). Род внесён в VI и II части родословной книги Тверской и Новгородской губерний.

В Тверской губернии

Первое поколение 
  Федор (?-?)

Второе поколение 
 Фома (?-?)
 Петр (?-?)
 Логин (?-?)

Третье поколение 
 Павел Логинович (?-?)
 Евсевий Логинович (?-?)
 Лвина Логиновна (?-?)

Четвёртое поколение 
 Назар Евсеевич (?-?)
 Федор Евсеевич (?-?)

Пятое поколение 
 Александр Федорович (?-?)

Шестое поколение 
 Иван Александрович (?-?)

Седьмое поколение 
 Александр Иванович (1771-?) 1-я жена — Наталья Степановна урожденная Перская (1773-1802), 2-я жена с 1802— Агриппина Павловна урождённая Куликова

Восьмое поколение 
 Петр Александрович (1799-?)
 Александра Александровна (20.05.1804-10.04.1869) — за Линевым Александром Логиновичем (17.08.1789 −29.04.1854)
 Борис Александрович (20.08.1809-?)
 Анастасий Александрович (29.01.1815-1905) жена — Караулова Ольга Львовна (1820 -?)
 Павел Александрович (03.11.1816-?)
 Евдокия (Авдотья) Александровна (?-?)
 Клавдия Александровна (13.03.1819-?) — за Корсаковым Ассигкритом Львовичем
 Доросида Александровна (29.03.1821-?)
 Федосья Александровна (26.05.1824-?) — за Дементьевым Алексеем Васильевичем

Девятое поколение 
 Павел Анастасьевич (01.02.1841-?)
 Борис Анастасьевич (11.04.1842-?)
 Дмитрий Анастасьевич (22.09.1843-?)
 Елизавета Анастасьевна (22.01.1845-?)
 Александр Анастасьевич (14.11.1848-?)
 Иван Анастасьевич (20.11.1850-1921)
 Николай Анастасьевич (07.04.1852-?)

Примечания

Литература